Fallen Empires est un album de Snow Patrol;
Fallen Empires est une édition du jeu Magic : l'assemblée.